Ба́бье — озеро в Аннинском районе Воронежской области России. Расположено на окраине села Бабинка, недалеко от слияния рек Елань и Токай. С 1998 года озеро входит в число памятников природы Воронежской области.

Озеро практически идеальной округлой формы. Строение берега свидетельствует о формировании озера в кратере не вулканического происхождения, возможно от падения метеорита.

В послевоенные годы были найдены залежи никеля на прилегающей к озеру территории и в граничащем Новохоперском районе. На данный момент существует движение о запрете разработки на данных территориях.

Примечания

Литература 
 Курдов А. Г. Реки Воронежской области. Воронеж, ВГУ. 1984. С. 153—154.

Ссылки 
 

География Аннинского района Воронежской области
Озёра Воронежской области
Памятники природы Воронежской области